Heuscheune steht für
 Heuscheune (Herrnhut), ein Ortsteil der Stadt Herrnhut
 Heuscheune (Winsen)
 eine Scheune zur Lagerung von Heu

Siehe auch:
Heuscheuer